Император Северной Ци У Чен-ди ((北)齊武成帝) (537—569), личное имя Гао Дань (高湛), прозвище Булуоцзи (步落稽), был императором Китайской династии Северная Ци. В его правление, политическая система Ци пришла в упадок, а он проводил время в пирах и развелечениях. В 565, он уступил трон сыну Гао Вэйю, приняв титул Тайшан Хуан (император в отставке), но оставил себе часть власти. После его смерти в 569 Ци станет стремительно деградировать и развалится в 577.

Эры правления 
 Тайнин (太寧 tài níng) 561—562
 Хэцин (河清 hé qīng) 562—565

Личная информация 
 Отец
 Гао Хуань
 Мать
 Лоу Чжаоцзинь
 Жёны
 Принцесса Юйцзюлюй, принцесса Линьхэ, дочь жужаньского Хана Юйцзюлюй Аньлочэнь
 Императрица Ху (с 562)
 Наложницы
 Наложница Ли, мать Чо (ум. 574)
 Дети
 Гао Чо (高綽) (р. 557), ханьянский ван (с 560?), потом наньянский (с 564, убит Гао Вэйем в 574)
 Гао Вэй (高緯), наследник (с 562), позже император
 Гао Янь (高儼) (р. 558), ван дунпинский (с 564), ван Ланъе (с 569, убит Гао Вэйем в 571), посмертно Император Гунай-ди Чу
 Гао Ко (高廓), ван Цианя (с 566, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Чжэнь (高貞), ван бэйпинский (с 566, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэньин (高仁英), ван гаопинский (с 566, у. 594?)
 Гао Жэньгуан (高仁光), хуайнаньский ван (с 566, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэньцзи (高仁幾), сихэский ван (с 568, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэньюн (高仁邕), лэпинский ван (с 568. казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэньцзянь (高仁儉), инчуаньский ван (с 568, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэнья (高仁雅), ван Аньлэ (с 568)
 Гао Жэньчжи (高仁直), даньянский ван (с 568, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Гао Жэньцянь (高仁謙), дунхайский ван (с 568, казнён У-ди (Северная Чжоу) 577)
 Принцесса Юнчан
 Принцесса Дунъань

Примечания 

Императоры Северной Ци
Правители Азии VI века
Монархи, отрёкшиеся от престола